London může být:

místopisné jméno

 anglický název pro Londýn
 London (Ontario) – kanadské město
 London – společné pomístní jméno v němčině pro místní části Malý London (či Malý Londýn) a Velký London (nebo Velký Londýn) v obci Rapšach v okrese Jindřichův Hradec jihovýchodně od obdobně cizokrajně pojmenovaných Nového Yorku (německy Newyork) a Paříže (německy Paris) 

podobný název

 Londonderry – město v Severním Irsku, původně irské Derry, přejmenované v 17. století Angličany přidáním názvu "London"
 hrabství Londonderry – hrabství v Severním Irsku

příjmení osob
 Artur London (1915–1986) – československý politik, diplomat a publicista
 Fritz Wolfgang London (1900–1956) – německo-americký fyzik
 Jack London (1876–1916) – americký spisovatel
 Julie London (1926–2000) – americká zpěvačka a herečka

Související články 

 Londýn (rozcestník)

Externí odkazy